Ólafsson (o Olafsson) è un patronimico che funge da cognome. Letteralmente significa "figlio di Olaf".

Può riferirsi alle seguenti persone: 
 Ari Ólafsson – cantante islandese
 Ásgeir Örn Ólafsson – calciatore islandese
 Davíð Kristján Ólafsson – calciatore islandese
 Eggert Ólafsson (1726-1768) – esploratore e scrittore islandese
 Elías Rafn Ólafsson – calciatore islandese
 Friðrik Ólafsson – grande maestro di scacchi e funzionario islandese
 Gunnar Ólafsson – cestista islandese
 Helgi Ólafsson –  grande maestro di scacchi islandese
 Ísak Óli Ólafsson – calciatore islandese
 Jon Olafsson da Grunnavik (1705-1779) – letterato islandese
 Ólafur Darri Ólafsson – attore, produttore cinematografico e sceneggiatore islandese
 Ólafur Jóhann Ólafsson – scrittore e manager islandese
 Tryggvi Ólafsson – re norvegese del X secolo

Pagine correlate 
 Olafsen
 Olofsson